Bladensburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bladensburg (Iowa)
 Bladensburg (Maryland)
 Bladensburg (Ohio)